Предельная температура фильтруемости
 Противотуманная фара